MGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Margarima (Papua Nuova Guinea)
 MGG – Die Musik in Geschichte und Gegenwart, importante enciclopedia musicale in lingua tedesca